Chris Hodgetts – pilota automobilistico britannico
 Dennis Hodgetts – calciatore inglese
 Samuel Hodgetts – ginnasta britannico